Naselje u Hrvatskoj
 Đurđevac, grad u Koprivničko-križevačkoj županiji

Naselje u Srbiji
 Đurđevac (Mionica, Srbija), naselje u općini Mionica

Crna Gora:
 Đurđevac (tvrđava), tvrđava kod Budvež